8Q steht für:
 Kennzeichen für Luftfahrzeuge von den Malediven, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Onur Air nach dem IATA-Airline-Code

8Q